Hnízdo může být:

 hnízdo – příbytek (místo), v němž se někteří živočichové rozmnožují (v přeneseném významu: hnízdečko lásky)
 ptačí hnízdo – hnízdo ptáků
 vosí hnízdo (stavba) – hnízdo vos, vosiček či sršní (v přeneseném významu: nepřátelské místo pro člověka)
 pěnové hnízdo – hnízdo budované některými druhy ryb

místopis
 Čapí hnízdo – volnočasový areál v Olbramovicích v okrese Benešov, přeneseně pak dotační aféra českého podnikatele a politika Andreje Babiše spojená s tímto areálem
 Hnízdo (Vrbovec) – část obce Vrbovec v okrese Znojmo
 Orlí hnízdo – letní sídlo Adolfa Hitlera v Bavorských Alpách u městečka Berchtesgaden
 Ptačí hnízdo – přezdívka Pekingského národního stadionu postaveného pro Letní olympijské hry 2008
 Vlaštovčí hnízdo – stavba na Krymu

jiné významy
 vraní hnízdo – označení typu strážního koše na lodi
 vosí hnízdo (vánoční cukroví) – druh sladkého pečiva připravovaného zejména o Vánocích
 kulometné hnízdo – odborný vojenský pojem užívaný v praxi u pozemního vojska
 bivakovací hnízdo – odborný pojem užívaný v horolezectví
 hnízdo galaxií – alternativní označení pro kupu galaxií
 Hnízdo (Akta X) – epizoda sci-fi seriálu Akta X
 Hnízdo Kosů – název spolku působícího v českých zemích v 19. století
 Hnízdo (seriál) – slovenský televizní seriál z roku 2020
 vlaštovčí hnízdo (potravina) – asijská lahůdka (polévka) z hnízd rorýsů

příjmení
 Bořivoj Hnízdo (1952–2022) – politolog, ředitel IPS FSV UK
 Vilém Hnízdo (* 1941) – český fotbalista

fiktivní postavy
 Igor Hnízdo – postava z filmu Obecná škola režiséra Jana Svěráka z roku 1991, kterou hraje Jan Tříska
 školník Hnízdo - postava z filmu Výbuch bude v pět (1984), kterého ztvárnil Václav Babka